Toponímia:
 Atlantis o Atlàntida, una illa o un continent enfonsat sota les aigües en temps remots a causa d'un terratrèmol, segons la mitologia grega
 Atlantis (Florida), localitat estatunidenca
 Atlantis (Sud-àfrica), localitat sud-africana
 Atlantis (Stargate), una ciutat, dins de l'univers fictici de les sèries Stargate SG-1 i Stargate Atlantis
 Cinema:
 Atlantis (pel·lícula de 1913), pel·lícula danesa dirigida per August Blom
 Atlantis (pel·lícula de 1992), pel·lícula francoitaliana dirigida per Luc Besson
 Atlantis: The Lost Empire, pel·lícula animada de Disney dirigida per Gary Trousdale i Kirk Wise
 Televisió: Atlantis (sèrie), sèrie britànica de televisió de 2013
 Astronàutica: Transbordador espacial Atlantis, un dels transbordadors espacials de la flota pertanyent a la NASA